

Persone
 Amir Shelah – ex calciatore israeliano
 Saharon Shelah – matematico israeliano
 Shimon Shelah – ex cestista e allenatore di pallacanestro israeliano

Altro
 Shlach – 37ª porzione settimanale della Torah